Breathless  (cu sensul de Cu respirația tăiată)  se poate referi la:

 Breathless (album de Camel) 
 Breathless (album) de studio al interpretului britanic Shayne Ward
 Breathless (cântec) al interpretului Shayne Ward 
 Breathless (film din 1960) (), regia Jean-Luc Godard
 Breathless (film din 1982] ()
 Breathless (film din 1983), refacere a filmului din 1960, cu Richard Gere
 Breathless (film din 2009) ()
 "Breathless" (CSI: Miami), un episod al serialului CSI: Miami